Abbott Hill bezeichnet mehrere Berge in den Vereinigten Staaten:

 Abbott Hill (Penobscot County, Maine)
 Abbott Hill (York County, Maine)
 Abbott Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Abbott Hill (Hampden County, Massachusetts)

Siehe auch:
 Abbot Hill